Henry L. Roberts – amerykański historyk, badacz dziejów Rosji
 Henry Roberts – brytyjski polityk
 Henry Roberts – amerykański polityk, gubernator Connecticut
 Henry Roberts – nowozelandzki rugbysta